Wagon poche peut signifier :
 Wagon-poche
 Wagon à poche

Voir aussi 
 Wagon kangourou